Телави:

 Телави — город в Алазанской долине (Грузия).
 Телави — станция Грузинской железной дороги.
 Телави — аэропорт в городе Телави.
 «Телави» — грузинский футбольный клуб из одноимённого города.
 Телави, Вилли — премьер-министр Тувалу.